Por Dudley pode estar à procura de:

Topônimos 
 Dudley, cidade da Inglaterra
 Dudley (Geórgia)
 Dudley (Massachusetts)
 Dudley (Missouri)
 Dudley (Pensilvânia)

Sobrenomes 
 Ambrose Dudley Mann (1801-1889), diplomata estadunidense
 Ambrose Dudley (1507-1559), militar e cortesão inglês
 Ambrose Dudley, 3º Conde de Warwick (1530-1590)
 Catherine Dudley  (1545-1620), filha de John Dudley, 1.º Duque de Northumberland (c1501-1553)
 Catherine Dudley (1598-1673), filha de Robert Dudley (1573-1649), Conde de Warwick
 Dudd Dudley (1600-1684), pioneiro da metalurgia inglês
 Edmund Dudley (1471-1510), porta-voz da Casa dos Comuns em Londres
 Edmund Bishop Dudley (1789-1855), 28 Governador da Carolina do Norte
 Guilford Dudley (1536-1554), marido de Jane Grey (1536-1554)
 Henry Dudley (1535-1557), filho de John Dudley, 1.º Duque de Northumberland (c1501-1553)
 Henry Sutton Dudley (1517-1568), militar, navegador, diplomata e conspirador inglês
 John Dudley, 1.º Duque de Northumberland (1504-1553)
 John Dudley, 2.º Conde de Warwick (1527-1554)
 Joseph Dudley (1647-1720), Governador de Massachusetts
 Mary Dudley (1532-1586), filha de John Dudley, 1.º Duque de Northumberland (c1501-1553)
 Robert Dudley (1573-1649), Conde de Warwick, filho de Robert Dudley, 1º conde de Leicester (1532-1588)
 Robert Dudley (1574-1649), cartógrafo e explorador inglês
 Robert Dudley, 1º  conde de Leicester (1532-1588)
 Thomas Dudley (1576-1653), governador de Massachusetts

Outros 
 Dudley, personagem principal da série de televisão infantil As Aventuras de Dudley, o Dragão.
 Dudley Puppy, protagonista da série animada da Nickelodeon, T.U.F.F. Puppy.

Ver também 
 Dudleyville

Desambiguação